Prey Veng Province é um clube de futebol cambojano com sede em Prey Veng. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2003.

Clubes de futebol do Camboja